Corrado Biasotto (1912-1991) – calciatore italiano
 Eva Biasotto (1994) – calciatrice italiana